Serooskerke est le nom de deux villages néerlandais de la Zélande :

 Serooskerke, sur l'île de Schouwen-Duiveland,
 Serooskerke, sur la presqu'île de Walcheren.

Homonymie de toponyme